William Bragg kan syfta på:

 William Bragg (fysiker) (William Henry Bragg) – brittisk fysiker och Nobelpristagare
 Lawrence Bragg (William Lawrence Bragg) – brittisk fysiker och Nobelpristagare, son till William Henry
 Billy Bragg (Stephen William Bragg) – brittisk musikartist